El nombre de Catedral de los San Justo y San Pastor, o cualquiera de sus variantes, es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor a los santos Justo y Pastor, mártires hispanorromanos, conocidos en su conjunto como Los Santos Niños.

 España
 Catedral de los Santos Niños Justo y Pastor, en la ciudad de Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid.

 Francia
 Catedral de San Justo y San Pastor, en la ciudad de Narbona, Languedoc-Rosellón.